Алинівка — назва окремих колишніх населених пунктів Російської імперії та СРСР.

 Алинівка — колишня колонія, Малинська волость, Радомисльський повіт, Київська губернія.
 Алинівка — колишня колонія, Черняхівський район, Житомирська область, УРСР.